Арак је појам који може да се односи на: 

 Арак - град у Ирану; 
 Арак - алкохолно пиће, слично ракији;
 Арак - одрезан лист папира одређеног формата, као и јединица мере за папир.